Prosymninae – monotypowa podrodzina węży z rodziny Lamprophiidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Afryce (Senegal, Gambia, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Kamerun, Czad, Sudan, Somalia, Etiopia, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Eswatini, Lesotho i Południowa Afryka).

Systematyka

Etymologia 
 Prosymna: etymologia nieznana, Gray nie wyjaśnił znaczenia nazwy rodzajowej.
 Temnorhynchus:  temnō „ciąć”; ῥις rhis, ῥινος rhinos „nos, pysk”. Gatunek typowy: Temnorhynchus sundervalli .
 Ligonirostra: , ligonis „motyka, graca”; rostrum „pysk”. Nazwa zastępcza dla Temnorhynchus  (nazwa zajęta przez Temnorhynchus  (Coleoptera)).
 Asthenophis: gr. ασθενης asthenēs „słaby, nieznaczny”, od negatywnego przedrostka α- a-; σθενος sthenos „siła, moc”; οφις ophis, οφεως opheōs „wąż”. Gatunek typowy: Asthenophis ruspolii .
 Pseudoprosymna: gr. ψευδος pseudos „fałszywy”; rodzaj Prosymna . Gatunek typowy: Prosymna (Pseudoprosymna) bergeri .

Podział systematyczny 
Do podrodziny należy jeden rodzaj z następujące gatunkami:
 Prosymna ambigua
 Prosymna angolensis
 Prosymna bivittata
 Prosymna frontalis
 Prosymna greigerti
 Prosymna janii
 Prosymna lineata
 Prosymna meleagris
 Prosymna ornatissima
 Prosymna pitmani
 Prosymna ruspolii
 Prosymna semifasciata
 Prosymna somalica
 Prosymna stuhlmanni
 Prosymna sundevalli
 Prosymna visseri

Przypisy

Bibliografia